В одиночному розряді тенісного турніру Brighton International 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт-Ллойд 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Кріс Еверт-Ллойд (фінал)
 Трейсі Остін (півфінал)
 Пем Шрайвер (півфінал)

 Барбара Поттер (чвертьфінал)
 Відсутня
 Відсутня
 Енн Сміт (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brighton International